Сен-Роме́н-су-Версіньї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південний схід від Парижа, 100 км на південний захід від Діжона, 65 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-Ромен-су-Версіньї на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Ромен-су-Версіньї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Ромен-су-Версіньї на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ромен-су-Версіньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Ромен-су-Версіньї на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара